Burgruine Althaus steht für:
 Burgruine Althaus (Altenstein), Bayern
 Burgruine Althaus (Görtschitztal), Kärnten